Finta, családnév
 finta, hal

Földrajz
Finta (szk. Fintice), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Finta puszta az egykori Bars vármegyében
Finta puszta, egykor Néver része
Fintaháza (rom. Cinta), Romániában, Maros megye
Finta, község Romániai Dâmbovița megyéjében